FHD steht für:
 Fachhochschule Dresden
 Farben-Helligkeits-Diagramm in der Astrophysik
 Full High Definition, ein digitales Videoformat
 Bahnhof Maintal Ost (DS100-Code)

FHD stand früher für:
 Fachhochschule Darmstadt, heute Hochschule Darmstadt
 Fachhochschule Deggendorf, heute Technische Hochschule Deggendorf
 Fachhochschule Düsseldorf, heute Hochschule Düsseldorf
 Frauenhilfsdienst der Schweizer Armee, siehe Militärischer Frauendienst 

Abkürzung